Антип Константинов или Возоулин (1610-е гг., Москва (?) — конец 1650 года, Нижний Новгород) — мастер каменного шатрового зодчества первой половины XVII века.

Родился в Москве, в семье каменщика Константина. Рано осиротел и был усыновлён подмастерьем каменных дел Лаврентием Семёновичем Возоулиным.

Весной 1628 года Антип Константинов вместе с отчимом прибыл в Нижний Новгород для строительства нового каменного собора в кремле. В 1631 году Михайло-Архангельский собор был построен, а Антип правительственным указом отправлен в Вязьму для возведения каменных башен крепости. 

В 1634 году Антип Константинов вернулся в Москву и вместе с Трефилом Шарутиным возвел трёхшатровую Преображенскую церковь в Алексеевском монастыре. В 1635—1636 гг. вместе с зодчим Баженкой Огурцовым, Трефилом Шарутиным и Ларионом Ушаковым строит Теремной дворец Московского Кремля, церковь Спаса на Сенях, надстраивает Троицкую (Куретную) башню. 

В 1641 году Антипа направили во Владимир для восстановления Золотых ворот. По своей смете он возводит над ними трёхшатровую церковь Ризположения. В 1642—1643 гг. вместе с Ларионом Ушаковым А. Константинов реставрирует Успенский собор Московского Кремля. За эту работу Антип был награждён 10 аршинами камки, 5 аршинами тафты и 4 аршинами английского сукна.

В 1643 г. Антип ремонтирует палаты царского врача Винделина Сибелиста, приступает к строительству Кремлёвских патриарших каменных палат. В 1644 г. начинает строить церковь Троицы в подмосковной усадьбе Голенищево (завершена в 1649 г. Л. Ушаковым), возводит каменные литейные хоромины государственного Пушечного двора. Затем, в связи с болезнью, Константинов уезжает в Нижний Новгород.

В 1645—1650 гг. Антип работает в Нижнем Новгороде. В 1645 г. он возводит в Печерском монастыре надвратную церковь Евфимия Суздальского, 1648 г. — трапезную палату с Успенской церковью при ней, покои архимандрита.

В 1650 году Антип Константинов умирает. Род зодчего был внесён в синодик нижегородского кремлёвского Спасо-Преображенского собора.

Литература 
 Памятники истории и культуры Горьковской области. Справочник. — Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1987.
 Филатов Н. Ф. Нижний Новгород. Архитектура XIV — начала XX в. — Нижний Новгород: РИЦ «Нижегородские новости», 1994.
 Филатов Н. Ф. Нижегородские мастера. — Горький, 1988.

Архитекторы Нижнего Новгорода
Архитекторы Москвы
Умершие в 1650 году
Архитекторы Русского государства
Архитекторы Владимира